José Carvalho (ur. 1988) – portugalski kajakarz górski, olimpijczyk z Rio de Janeiro
 José Carvalho (ur. 1953) – portugalski lekkoatleta, olimpijczyk z Montrealu
 José Carvalho (ur. 1964) – brazylijski scenarzysta